Майк Ратьє (,  11 травня 1974, Менвілл) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ЗХЛ. 

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 3-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».

Виступаючи за клуби ЗХЛ та ІХЛ тричі входив до других складів всіх зірок по завершенні сезону, в складі молодіжної збірної Канади став чемпіоном світу 1993 року.  

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 845 матчів у НХЛ, включаючи 77 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»